Imię i nazwisko István Lévai nosili lub noszą m.in.:
 István Lévai  (ur. 1957) – węgierski bokser, medalista olimpijski z 1980
 István Lévai  (ur. 1990) – słowacki zapaśnik